Клим Игоревич Артамонов (; род. , Керчь, Украина) — украинский профессиональный баскетболист, играющий на позиции разыгрывающего защитника.

Карьера 
Профессиональную карьеру Артамонов начал в Литве, затем 2,5 сезона провёл в «Одессе». В сезоне набирал 12,4 очка, 4,1 подбора и 6,6 передач в среднем за матч. В январе 2015 года Клим покинул украинский клуб из-за финансовых проблем.

В феврале 2015 года стал игроком владивостокского клуба «Спартак-Приморье». В среднем проводил на паркете 22,5 минут за игру, за которые набирал 8,4 очков и 3 передачи. Вместе с приморским клубом стал серебряным призёром Суперлиги.

В августе 2015 года перешёл в «Черкасские Мавпы». В составе команды Клим набирал 9 очков, 6,8 передач и 3,5 подбора.

В августе 2016 года подписал контракт с БИПА.

7 марта 2017 года стал известен состав команд на «Матч всех звёзд украинской Суперлиги». По итогам голосования болельщиков Артамонов попал в состав команды «Юго-Запад». В этом матче Клим провёл 20 минут и 22 секунды, за которые он набрал 4 очка, 4 передачи и 1 перехват.

Сезон 2020/2021 Артамонов начинал в «Николаеве», за который провёл только 3 матча и отметился статистикой в 8,7 очка, 8,7 передач и 3,3 подбора.

В октябре 2020 года Артамонов покинул «Николаев» и вернулся в «Одессу».

Сборная Украины 
В 2012 и 2013 годах Клим Артамонов в составе молодёжной сборной Украины играл на чемпионатах Европы U20, где также становился лучшим по количеству результативных передач в своей команде.

В 2014 году побывал в лагере сборной Украины, но на чемпионат мира 2014 года не поехал.

Достижения 
  Серебряный призёр российской Суперлиги: 2014/2015

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте БК «Спартак-Приморье»

Баскетболисты Украины
Игроки БК «Шяуляй»
Игроки БК «Спартак-Приморье»
Игроки БК «Черкасские Мавпы»
Игроки БК «Николаев»
Разыгрывающие защитники